Nazwisko Capers może odnosić się do:
 Dom Capers (ur. 1950), amerykański trener piłkarski
 Ellison Capers (1837-1908), amerykański nauczyciel
 Legrand G. Capers (1834-1877), amerykański lekarz
 Virginia Capers (1925-2004), amerykańska aktorka
 Wayne Capers (ur. 1961), amerykański piłkarz